draadnagel, een stalen bevestigingsvoorwerp
Spijker (smeedijzer), een smeedijzeren bevestigingsvoorwerp
Spijker (Frankrijk), een gemeente in de Franse Westhoek
Spijker, voormalig kasteel in Wamel
Spijker, monument in Steenderen
Spieker, ook wel spijker, een opslagplaats voor graan
 Pakhuis het Spijker, Amersfoort
 Korenstapelhuis of Spijker, Gent
Harelbeekse spijker, een historisch beroep uit Harelbeke 
Instituut Spijker, een secundaire school in Hoogstraten 
Spijker, een homobar in Amsterdam

Personen met de achternaam Spijker
Albert van Spijker, een Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
Margreet Spijker, een Nederlandse televisiepresentatrice
Willem van 't Spijker, een Nederlandse predikant en theoloog

Spyker
Spyker, een Nederlands automerk, dat tussen 1898 en 1925 auto's produceerde
Spyker Cars, een Nederlands automerk, dat sinds 2000 auto's produceert
Spyker, een Nederlandse vliegtuigbouwer
Spyker F1 Team (voorheen genaamd Midland Formula 1), een voormalig Nederlands Formule 1-team 
Huis De Spyker monumentaal herenhuis in Lomm

Zie ook
 Spijkers (doorverwijspagina)
 Het Spijker (doorverwijspagina)